Премьер-лига сезона 2008/09 — семнадцатый розыгрыш английской Премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии с 1992 года. Первый матч сезона прошёл 16 августа 2008 года, последний — 24 мая 2009 года. Титул чемпиона защищал «Манчестер Юнайтед», дивизион пополнили «Вест Бромвич Альбион», «Сток Сити» и «Халл Сити».

16 мая 2009 года определился чемпион Премьер-лиги этого сезона. Им стал «Манчестер Юнайтед», завоевавший свой 11-й титул чемпионов Премьер-лиги, 18-й титул чемпионов Англии и третий чемпионский титул подряд. Первым клубом, официально покинувшим Премьер-лигу, стал «Вест Бромвич Альбион», проигравший «Ливерпулю» 17 мая со счётом 0:2. Кроме того, Премьер-лигу покинули «Мидлсбро» и «Ньюкасл Юнайтед».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

 В скобках указаны голы, забитые с пенальти.

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил Неманья Видич из «Манчестер Юнайтед».

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Награду Профессиональной футбольной ассоциации лучшему игроку года в 2009 году получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.

Ниже представлен полный список номинантов на звание лучшего игрока года по версии футболистов ПФА:
 Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)
 Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед)
 Стивен Джеррард (Ливерпуль)
 Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
 Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)
 Рио Фердинанд (Манчестер Юнайтед)

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду ПФА лучшему молодому игроку года получил Эшли Янг из «Астон Виллы».

Ниже представлен полный список номинантов на звание лучшего молодого игрока года по версии ПФА:
 Габриэль Агбонлахор (Астон Вилла)
 Стивен Айрленд (Манчестер Сити)
 Аарон Леннон (Тоттенхэм Хотспур)
 Рафаэл да Силва (Манчестер Юнайтед)
 Джонни Эванс (Манчестер Юнайтед)
 Эшли Янг (Астон Вилла)

Команда года по версии ПФА 

Вратарь: Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)
Защитники: Глен Джонсон (Портсмут), Патрис Эвра, Рио Фердинанд, Неманья Видич (все — Манчестер Юнайтед)
Полузащитники: Стивен Джеррард (Ливерпуль), Криштиану Роналду, Райан Гиггз (оба — Манчестер Юнайтед), Эшли Янг (Астон Вилла)

Нападающие: Николя Анелька (Челси), Фернандо Торрес (Ливерпуль)

Игрок года по версии болельщиков ПФА 
Награду лучшему игроку по версии болельщиков выиграл Стивен Джеррард.

Награда ПФА за заслуги перед футболом 
Награду ПФА за заслуги перед футболом получил бывший защитник «Гримсби Таун» Джон Макдермотт.

Игрок года по версии Ассоциации футбольных журналистов 
Награду Ассоциации футбольных журналистов лучшему футболисту года в 2009 году получил полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард. Капитан «Ливерпуля» обошёл по результатам голосования журналистов игроков «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза и Уэйна Руни, занявших второе и третье места соответственно.

Награды Barclays за достижения в Премьер-лиге 
 Вратарь «Астон Виллы» Брэд Фридель 5 декабря 2008 года удостоился награды Barclays за достижения в Премьер-лиге (Barclays Premier League Merit Award), проведя серию из 167 матчей в Премьер-лиге без перерыва.

 Вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар удостоился награды Barclays за достижения в Премьер-лиге, побив рекорд Премьер-лиги по самому длительному периоду без пропущенных голов, который составил 11 «сухих матчей», начиная с матча против «Сток Сити» 15 ноября 2008 года до матча против «Вест Бромвич Альбион» 27 января 2009 года.

 Вратарь «Портсмута» Дэвид Джеймс удостоился награды Barclays за достижения в Премьер-лиге, побив рекорд Премьер-лиги по наибольшему количеству сыгранных матчей. 14 февраля 2009 года в матче против «Манчестер Сити» он провёл свою рекордную 536-ю игру в Премьер-лиге.

Ежемесячные награды

Другие факты 
 Примечательно, что «Халл Сити» в первых 9 турах набрал 20 очков, а в остальных 29 — только 15, но всё-таки избежал понижения в классе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2008
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009